Miejscowości w USA:
 Palisade – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Mesa
 Palisade – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Palisade – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hitchcock
Gminy w USA:
 Palisade (ang. Palisade Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha